Лиманівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Лиманівська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район